SS16 oder SS 16 steht für:
 Strada Statale 16 Adriatica, Fernstraße in Italien

SS-16 steht für:
 USS Snapper (SS-16), US-amerikanisches Unterseeboot, siehe Liste der U-Boote der United States Navy
SS-16 Sinner, sowjetische Interkontinentalrakete

SS16